Gorgota ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Gorgota (Dâmbovița), Dorf im Kreis Dâmbovița
 Gorgota (Prahova), Dorf im Kreis Prahova